Shine har flera betydelser:

Shine (album) – EP av det amerikanska rockbandet Mother Love Bone
Shine (film) – australisk film från 1996
Shine (låt av Sofia Nizjaradze) – Georgiens bidrag i Eurovision Song Contest 2010
Shine (låt av Natália Kelly) – Österrikes bidrag i Eurovision Song Contest 2013
Shine (låt av De Toppers) – Nederländernas bidrag i Eurovision Song Contest 2009
 Shine (album av Joni Mitchell) – ett album av Joni Mitchell från 2007